Táxi (ou Taxi) pode se referir a:
 Táxi - veículo de aluguer (aluguel) para transporte público
 Táxi (aviação) - movimentação de aeronaves no solo
 Táxi (banda portuguesa)
 Taxi (banda romena)
 Taxi (1996), filme dirigido por Carlos Saura
 Taxi (1998), filme francês com Marion Cotillard
 Taxi (2004), filme com Gisele Bündchen e Queen Latifah
 Taxi (2015), filme iraniano de Jafar Panahi
 Taxi (telessérie), produção norte-americana com Danny DeVito

Biologia
 Taxizeiro, uma árvore
 Formiga-de-novato (formiga-taxi)

Ver também
 Taxi Driver, filme de Martin Scorsese 
 Rádio Táxi, banda brasileira de pop-rock dos anos 80

Desambiguação